Авро́рін — російське прізвище. Жіноча форма — Авроріна.

Відомі носії 
 Аврорін Валентин Олександрович (* 1907 — † 1977) — радянський мовознавець, фахівець у галузі тунгусо-маньчжурських мов, член-кореспондент АН СРСР
 Аврорін Євген Миколайович (* 1932) — російський радянський вчений, фізик-теоретик, Академік РАН

Російські прізвища